Aleksandr Gromow, radziecki aktor
 Aleksandr Gromow (1982-), rosyjski hokeista